Das Handwerk des Teufels steht für:

 Das Handwerk des Teufels (Roman), Roman von Donald Ray Pollock (2011)
 Das Handwerk des Teufels (Film), Film von António Campos (2020)